A Successful Failure peut désigner :
 A Successful Failure, un film américain réalisé par Arthur Rosson, sorti en 1917 au cinéma ;
 A Successful Failure, un film américain réalisé par Arthur Lubin, sorti en 1934 au cinéma.